Константин Христов Венедиков е български военен, полковник.

Биография 
Константин Венедиков е роден на 18 януари 1866 г. в разложкото село Баня. Син е на революционера Христо Венедиков. Учи в Педагогическото училище в Белоградчик. В 1885 година е доброволец в Сръбско-българската война в Ученическия батальон. Постъпва във Военното на Негово Княжеско Височество училище в София и го завършва в 1887 година. Постъпва в армията с чин подпоручик от артилерията. През 1900 г. служи като командир на рота от Софийския крепостен батальон. През юни 1909 г. е назначен за председател на домакинската комисия в 5–и артилерийски полк, а през 1911 заема длъжността командир на отделение от 3–и планински артилерийски полк.

По време на Балканската и Междусъюзническата война (1913) продължава да командва отделение от 3–и планински артилерийски полк. На 1 януари 1915 г. е назначен за командир на самия 3–и планински артилерийски полк. През Първата световна война (1915 – 1918) командва 11-а артилерийска бригада.

По-късно служи в Софийския артилерийски склад и през 1919 г. е уволнен от служба.

Синът му, Стилиян, през Първата световна война загива на фронта като офицер, в 38-и пехотен полк.

Умира на 10 септември 1933 година.

Военни звания 
 Подпоручик (27 април 1887)
 Поручик (18 май 1890)
 Капитан (1895)
 Майор (1904)
 Подполковник (4 септември 1910)
 Полковник (1915)

Награди 
 Военен орден „За храброст“ IV степен 1 и 2 клас
 Княжески орден „Св. Александър“ V степен с мечове по средата
 Народен орден „За военна заслуга“ V степен на обикновена лента
 Орден „За заслуга“ на обикновена лента

Родословие

Бележки

Източници 
 
 

Български полковници
Осми випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Доброволци в Българската армия в Сръбско-българската война
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български офицери от Македония
Родени в Баня
Починали в София
Константин
Носители на орден „Свети Александър“
Носители на орден „За военна заслуга“
Носители на орден „За заслуга“
Български имигранти от Македония в София